Sylvan Lake peut faire référence à:

Toponymes

Communauté

Sylvan Lake, bourg de l'Alberta

Sylvan Lake, cité du Michigan
 Sylvan Lake, hameau de l'État de New York

Homonymie de toponyme